Иван Фёдорович Бабков (1827—1905) — русский географ, военный деятель, генерал от инфантерии (1890). Начальник штаба Омского военного округа.

Действительный член ИРГО (1860). Первый председатель и почётный член ЗСОИРГО (1877)

Биография 
Родился в 1827 году в Санкт-Петербурге.

 года, после окончания Павловского кадетского корпуса, произведён в прапорщик.

В 1848 году окончил Офицерские классы Главного инженерного училища, произведён в подпоручики (), поручик ().

В 1849 году участник Венгерской кампании.

В 1853 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба.

 года — произведён в Штабс-капитаны, затем в Капитан генерального штаба ().

 был произведён в подполковники с назначением начальником штаба 24-й пехотной дивизии. С 1859 года обер-квартирмейстер Отдельного Сибирского корпуса ().

 — полковник.

С 1865 года назначен помощником начальника штаба Западно-Сибирского военного округа.

В 1867 году произведён в генерал-майоры и Высочайше назначен был исполнять должность военного губернатора и командующего Войсками Семипалатинской области.

 — генерал-майор. Пожизненная пенсия — 1000 рублей (с 1870 года), увеличена до 2000 рублей в 1885 году..

С 1872 года начальник штаба Западно-Сибирского военного округа и Омского военного округа.

В 1879 году произведён в генерал-лейтенанты.

В 1890 году вышел в отставку с производством в генералы от инфантерии.

Умер в 1905 году в городе Феодосия.

Научная деятельность 
С 1860 года состоял действительным членом Императорского Русского географического общества. С 1877 года был избран первым председателем Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (ЗСОИРГО).

Труды 
 Бабков И. Ф. «Записки о моей службе в Сибири». — СПб., 1912.

Примечания

Источники 
 
 Список генералитету по старшинству на 1889 год
 БАБКОВ Иван Фёдорович
 ЦентрАзия

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Николаевской военной академии
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевского инженерного училища
Губернаторы Семипалатинской области
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Персоналии:Омск
Участники Венгерской войны